Il doppio del torneo di tennis ATP Firenze 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Paolo Bertolucci e Adriano Panatta che hanno battuto in finale Juan Gisbert e Ilie Năstase 6-3, 6-4.

Tabellone

Collegamenti esterni 

ATP Firenze 1973